«Вирус!» — российская группа, получившая известность в 1999—2000 годах.

История

1999—2000 
Группа появилась в 1998 году в Зеленограде. Поначалу носила название «Акварель», затем переименовалась в «Вот так!». Благодаря Валере Хидиатуллину их демо-кассета попала к московским продюсерам Игорю Силивёрстову и Леониду Величковскому, которые после её прослушивания встретились с участниками группы и предложили им сотрудничество. Название группы было изменено на «Вирус!».

Дебютная песня «Ты меня не ищи» появилась в эфире радиостанций в сентябре 1999 года и заняла высокие позиции во многих хит-парадах. Другими известными хитами стали песни «Ручки», «Всё пройдёт», «Попрошу тебя», «Счастье», «Полёт» и др.

2000—2003 
После того, как группа приобрела большую популярность, в январе 2000 года продюсеры Силивёрстов и Величковский для получения дополнительной прибыли создали внешне похожий второй состав: вокалистка Людмила Харт (Лаки-2), танцоры Вячеслав Казанов и Тимофей Кубарь. Этот состав проводил гастроли одновременно с настоящей группой, исполняя песни под фонограмму первого состава и снялся вместо участников первого состава в видеоклипах «Папа» в феврале и «Весна» в апреле 2000 года. По словам участников группы, они получали менее 10 % от гонораров за концерты и подвергались со стороны продюсеров угрозам и унижениям. В ноябре 2000 года снимается клип «Не верь» уже в «двойном» составе. В мае 2001 года состоялась премьера клипа «Попрошу тебя», в котором ребята сыграли роль студентов. В марте 2002 года был снят клип «Счастье».

С 2003 
С новым продюсером Иваном Смирновым «Вирус!» снял клип на песню «Полёт», режиссёр Ирина Миронова. После ухода от первых продюсеров группа «Вирус!» выпустила ещё 4 альбома: «Мой герой» (2005), «Live Of The Best» (2005), «The Best Dj Remix» (2009), «Полёт к звёздам» (2009).

Дальнейшая судьба участников второго состава 
 Людмила Харт — после ухода из группы пела в группе «Стрелки» в основном составе февраль — сентябрь 2006, и как участница вторых составов октябрь 2005 — февраль 2006, сентябрь 2006 — апрель 2007. Позже делала сольную карьеру с 2006 по 2009 год. В 2009 году, посвятив себя семье, она оставила шоу-бизнес. На данный момент работает ведущей праздников.
 Тимофей Кубарь — работает арт-директором.
 О дальнейших судьбах Вячеслава Казанова и Владимира Кукушкина ничего не известно.

Дискография

Студийные альбомы 
 Ты меня не ищи (05.12.1999)
 Дай мне (14.04.2000)
 Позови меня (02.11.2000)
 Чтобы солнце грело (03.12.2001)
 Вирус счастья (07.05.2002)
 Прогульщица (2004) (неизданный альбом)
 Мой герой (10.04.2005)
 Полёт к звёздам (29.01.2009)
 Навстречу мечте (12.07.2017)

Неофициальные студийные альбомы второго состава 
 Братишка (07.04.2004)
 Весёлые девчонки (01.06.2004)
 Бум-Бум-Бум! (14.02.2005)

Сборники 
 The Best (2001)
 Нам 10 лет! (2009)
 Gold Hits (2017)

Ремиксовые альбомы 
 MeGaMiX (2001)
 The Best DJ Remix 2009 (2009)
 Зона 150 (EP Z150 Remix) (2019)
 Хардзона Sector 2 (Hardstyle E.P.) (2019)

Концертные альбомы 
 Live of the best (2005)

Сторонние ремиксы 
 Песня «Ручки» (из альбома «Ты меня не ищи») — ремейк песни «Boom, Boom, Boom, Boom!» группы Vengaboys
 Аранжировка песни «Нарисуй» (из альбома «Позови меня») взята из песни электронного проекта Михаэля Симона Major Problems «Out of sight»
 Семпл песни «Счастье» (remix) (из альбома «Счастье») взят из песни Barcode Brothers «Flute»
 Семпл песни «День рождения» (из альбома «Прогульщица») взят из трека Martillo Vago ‎«Por qué no»
 Семпл песни «Не грусти» (из альбома «Прогульщица») взят из трека Klubhoppers «Buddy Joe»

Состав

Основной состав

Вторые составы (танцоры)

Видеография

Примечания

Ссылки 
 Кто пытается запугать солистку группы «Вирус!» выясняют сотрудники прокуратуры

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы России
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Лауреаты премии «Золотой граммофон»